В Чугуевском районе Приморского края тоже есть село Ясное.
Я́сное — село в Артёмовском городском округе, ближайший город Артём.

История 
На картах рабоче-крестьянской Красной армии от 1939 и 1941 года на месте села Ясное был расположен крупный совхоз №2-2.

Село Ясное образовано на базе нескольких подсобных хозяйств и 3-го отделения совхоза «Артемовский», которому 25 декабря 1968 года решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов был дан статус села с названием «Ясное».

Памятники 

Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Расположен: ул. Зорге (центр села). Дата установки: 1984 год. Памятник находится в оперативном управлении муниципального учреждения культуры «Методический центр».

20 апреля 2015 года была торжественно открыта Аллея памяти рядом с обелиском при участии сотрудников краевого отделения Пенсионного фонда, при участии заместителя администрации Артемовского городского округа Владимира Ткачука, начальник  территориального управления  села Кневичи Сергея Квашнина и секретаря Артемовского отделения партии «Единая Россия» Ольги Бутковской.

Население

Предприятия 
Основным предприятием в селе является бывший совхоз «Артемовский», ныне ООО «СХП Артемовское», в селе работает молочно-товарная ферма.

Водоснабжение 
В селе отсутствует центральное водоснабжение. Основным официальным источником воды для жителей села является центральная электрическая насосная станция на улице Зорге. Так же, многие частные домовладения обзаводятся скважиной для добычи питьевой воды.

Транспорт 
Улицы села не имеют асфальтного покрытия и являются грунтовыми дорогами, за исключением улицы Зорге. Связано федеральной трассой с Артёмом, Владивостоком. Ежедневно, в соответствии с расписанием, от остановки Центр города Артема в село Ясное отправляется автобус номер 18.

Примечания 

Населённые пункты Артёмовского городского округа Приморского края